Малицкий — русская, украинская и польская фамилия. Женская форма — .

Известные носители:
 Малицкий, Борис Антонович (род. 1942) — директор Центра исследований научно-технического потенциала и истории науки НАН Украины, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины.
 Малицкий, Игорь Фёдорович (1925—2021) — советский учёный в области технологии и сборочных процессов в машиностроении, заведующий кафедрой технологии машиностроения.
 Иероним Малицкий (в миру Яков или Иаков; 1787—1865) — священнослужитель, архимандрит, педагог, ректор Минской и Псковской духовных семинарий.
 Малицкий, Иоанникий (в монашестве Иерофей; 1727—1799) — епископ Русской православной церкви, митрополит Киевский и Галицкий, епископ Черниговский и Нежинский.
 Малицкий, Неофит Владимирович (1871—1935) — российский историк, архивист.
 Малицкий, Николай Владимирович (1881—1938) — российский искусствовед, исследователь средневекового русского искусства.
 Малицкий, Павел Иванович (1851—1919) — автор трудов «Приходы и церкви Тульской епархии», «Руководство по истории русской церкви».
 Малицкий, Сергей Вацлавович (род. 1962) — русский писатель-фантаст.
 Малицкий, Фёдор Михайлович (1900—1988) — украинский советский педагог, поэт и писатель, автор текстов песен.



См. также 
 Николаевский Малицкий монастырь — действующий монастырь в Тверской области.